in de Duitse geschiedenis:
een vergadering van Duitse standen, zie Rijksdag (Heilige Roomse Rijk) (843-1806), zie ook:
Rijksdag van Worms (1495)
Rijksdag van Worms (1521)
Rijksdag van Augsburg (1530)
 het Duitse parlement zoals beoogd in de Frankfurter Reichsverfassung van 28 maart 1849
Rijksdag (Duitsland) het Noord-Duitse / Duitse parlement van 1867-1945, , 
Rijksdaggebouw, het gebouw waarin dit parlement zetelde, 
Rijksdag (Hongarije), het Hongaarse parlement van 1869 tot 1918
Rijksdag (Zweden), het Zweedse parlement,
Eduskunta, het Finse parlement, 
Kokkai, het Japanse parlement, 
Rigsdagen, de gezamenlijke naam van de twee Deense parlementen tot 1953